Ian Brown (ur. 1981) – piłkarz z Turks i Caicos
 Ian Brown (ur. 1954) – kanadyjski pisarz oraz dziennikarz
 Ian Brown (1954-) – australijski żeglarz sportowy
 Ian Brown (ur. 1963) – angielski wokalista i autor piosenek; były główny wokalista zespołu rockowego The Stone Roses

Inni 
 Ian Browne – australijski kolarz torowy i szosowy, złoty medalista olimpijski